Anton Maria Zanetti (1680-1767), artista e critico d'arte veneziano 
 Anton Maria Zanetti (1706-1778), disegnatore italiano, erudito e precursore della scienza del catalogo, nella preistoria del medesimo